Туранцы () — в зороастризме название кочевых восточно-иранских народов. Противопоставляются оседлым земледельцам-иранцам. Борьба Турана и Ирана занимает центральное место в Авесте.

Туранцами (тура — ) 3 тысячи лет назад в момент формирования у части степных восточноиранских племён экономического уклада кочевого отгонного скотоводства стали называть ираноязычных представителей данного (тогда совсем нового) вида хозяйственной деятельности. И первым нарекло «туранским именем» своих собратьев-кочевников (самоназвание которых — саки) само же восточноиранское оседлое население тогдашней территории Казахстана и юго-западной Сибири, не принявшее «отгонно-кочевую» экономическую революцию тех своих родов, которые в первые века I тысячелетия до н. э. и стали «саками».

В более поздние времена туранцами называли саков, массагетов, кушан, парнов-протопарфян, южных эфталитов и других северо-восточноиранских народов. Термин обозначал практически всю Среднюю Азию, где обитали эти народы. В персидской литературе широко освещена тема многовекового противостояния Ирана и Турана.

Фирдоуси и более поздняя иранская традиция считала туранцами тюркоязычные племена. Современные историки отрицают версию в Шахнаме из-за её нереальности и того факта, что другие источники рассказывают совсем другую версию.

Ибн Хаукаль и Абу Исхак аль-Истахри в своих географических трудах сообщают о Туране совсем в другом месте, ещё в XVIII веке Келатская долина называлось Тураном (Белуджистан). Первоначально британские и советские антропологи не ошибались на счёт того, что белуджи, пуштуны и народы Балтистана являются потомками тех саков и массагет, которых в Авесте именовались турами.

См. также 
 Туранская низменность
 Туранская раса

Примечания 

Зороастризм
Иранские народы